Malinconico o melanconico – uno dei quattro temperamenti secondo la dottrina umorale

Persone
 Andrea Malinconico – pittore italiano
 Carlo Malinconico – pittore italiano, figlio di Nicola
 Carlo Malinconico – giurista e funzionario italiano
 Nicola Malinconico – pittore italiano, figlio di Andrea
 Oronzo Malinconico – pittore italiano, figlio di Andrea
 Sabato Malinconico – magistrato italiano